Натуральне число 53
 53 рік до нашої ери
 53 рік нашої ери